Okręty US Navy o nazwie USS  "Drayton":
 Pierwszy USS "Drayton" (DD-23) był niszczycielem typu Paulding. Zwodowany w 1910. Wycofany ze służby w 1919.
 Drugi USS "Drayton" (DD-366) był niszczycielem typu Mahan. Zwodowany w 1936, wycofany ze służby w 1945.

Drayton